

Patronyme 

 Roberto Alagna (1963-), un ténor franco-italien.

Toponyme 

 Alagna, une commune italienne de la province de Pavie dans la région Lombardie ;
 Alagna Valsesia, une commune italienne dans la région du Piémont.

Autre 
 (260508) Alagna, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme italien
Toponymie italienne